Dåb er en religiøs initiationsrite, hvorved en person (eller undertiden et objekt) overøses med eller nedsænkes kortvarigt i vand for derved at overgå fra en status til en anden. Dåb kendes i Vesten primært fra kristendommen, men lignende ritualer forekommer dog i en række andre religioner, fx mandæisme og sikhisme.

Ordet dåb bruges i flere forskellige sammenhænge:

 Dåb – kristendommens ritual hvormed man indlemmes i kirken
 Dåb (mandæisme) – Mandæismens dåb
 Dåb (sikhisme) – Sikhismens dåb
 Skibsdåb – dåben af skibet